Російська армія — російська імператорська армія (до 1917 р.)
 Російська армія — армія «білих» під командування Врангеля під час Російської Громадянської війни.
 Російська армія — сучасна російська армія (з 1991 р.)